Веретея — название населённых пунктов.

Происхождение топонима раскрывает словарь В.Даля:  «возвышенная, сухая, непоемная гряда, среди болот или близ берега, образующая в разлив остров; гривка или релка в большом виде; незаливаемое место на пойме; релка, гряда, водопуск, сырт между двух соседних речек; по Каме, меженный речной берег, особ. крутой, место до которого доходит разлив: гряда, всегда сухая, вдоль поймы».

Россия 
 Веретея — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Веретея — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Веретея — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Веретея — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Веретея — село в Некоузском районе Ярославской области.